Arion van Lesbos, Grieks dichter (ca. 650 v. Chr.) waarover ook mythologische verhalen bestaan
 Arion (paard), een snel, sprekend paard in de Griekse mythologie
 Arion (geslacht), een geslacht van slakken
 Arion (Iowa), plaats in de VS
 Frank Martinus Arion, Curaçaos schrijver
 Arion Music, Frans platenlabel